Il doppio del torneo di tennis Bella Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Paula Kania e Magda Linette che hanno battuto in finale Julija Bejhel'zymer e Elena Bogdan 6-2, 4-6, [10-5].

Teste di serie 

 Paula Kania /  Magda Linette (Campionesse)
 Julija Bejhel'zymer /  Elena Bogdan (finale)

 Kim-Alice Grajdek /  Justyna Jegiołka (primo turno)
 Barbara Sobaszkiewicz /  Sylwia Zagórska (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bella Cup 2013